Miloslav Hořava – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio cecoslovacco
 Tomáš Hořava – calciatore ceco